Sant'Arcangelo – comune italiano della provincia di Potenza
 Sant'Arcangelo Trimonte – comune italiano della provincia di Benevento
 Sant'Arcangelo – frazione di Magione in provincia di Perugia
 Sant'Arcangelo – isola della Croazia
 Santarcangelo di Romagna – comune italiano della provincia di Rimini

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Arcangelo